Видиборский сельсовет (белор. Відзіборскі сельсавет) — административная единица на территории Столинского района Брестской области Белоруссии. Административный центр - деревня Видибор.

История 
Видиборский сельский Совет депутатов трудящихся (с 7.10.1977 — Видиборский сельский Совет народных депутатов, с 6.10.1994 — Видиборский сельский Совет депутатов) с центром в деревне (с 20.1.2011 — агрогородок) Видибор был создан 31 марта 1959 года в составе Столинского района Брестской области.

Состав 
Видиборский сельсовет включает 11 населённых пунктов:
 Видибор — деревня
 Видиборец — деревня
 Ворсынь — деревня
 Вулька-Орея — деревня
 Дубой — агрогородок
 Комарники — деревня
 Крушин — деревня
 Осовая — деревня
 Осовцы — деревня
 Теребище — деревня
 Юнище — деревня

Примечания

Ссылки 
 Столинский райисполком 

Сельсоветы Столинского района